Por Udi pode estar à procura de:
 Udis
 Língua udi
 Udi Manber

Desambiguação

fr:Udi